Ljudmila Vasiljevna Zjuravljova (ryska: Людмила Васильевна Журавлёва), född 22 maj 1946, är en sovjetisk, rysk och ukrainsk astronom.

Hon arbetar vid Krims astrofysiska observatorium. Asteroiden 26087 Zjuravljova namngavs efter henne.

Zjuravljova har upptäckt ett antal asteroider, inklusive den trojanska asteroiden 4086 Podalirius och asteroiden 2374 Vladvysotskij.

Minor Planet Centers listar henne som L. V. Zhuravleva och som upptäckare av 200 småplaneter, och hon varit delaktig i upptäckandet av ytterligare 13 stycken. Alla upptäckter gjordes mellan 1972 och 1992.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även
:Kategori:Astronomiska upptäckter av L Zjuravljova

Referenser

Ryska astronomer
Födda 1946
Kvinnor
Sovjetiska astronomer
Levande personer
Astronomer under 1900-talet